CLJ steht für:
 den IATA-Code des Flughafens Cluj (Klausenburg)
 den ICAO-Code der Fluggesellschaft Cello Aviation
 Capacity Limitation Jumper, siehe Jumper (Elektrotechnik)

Abkürzung